Fúrmanovka (en rus: Фурмановка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 958 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1948 la vila es deia Aktatxí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea